Холопчик () — струмок у Тербунському районі Липецької області Російської Федерації. Права притока річки Олим (басейн Швидкої Сосни).

Географія 
Струмок на усій своїй протяжності, близько 15 км, протікає на території Тербунської сільради Тербунського району Липецької області.

Опис 
Холопчик є маловодним струмком, ширина долини не перевищує 150 м. Площа водозбору становить 102 км². Природний стік струмка утворено за рахунок штучно створених ставків. 

Живлення струмка Холопчик є переважно снігове, у меншій мірі дощове та підземними водами. 

Весняна повінь на струмку починається у першій-третій декаді березня. Після закінчення весняної повені та до початку нового весняного підйому рівень і витрата води поступово падають. Замерзає у листопаді, льодостав тримається близько 140 днів. Розкривається у березні-квітні. 

Водотоком струмка є балка Жебякін Лог. Заплава на струмку незначна, до декількох метрів, абсолютні позначки заплав складають у середньому 96 — 98 м.

Найбільший ставок на струмку розташований за 0,8 км від села Васильєвка. Між селами Васильєвка та Набокове помітний розвиток зсувів.

Система водного об'єкту: Олим → Швидка Сосна → Дон → Азовське море.

Див. також 
 Синій Камінь
 Прудки

Примітки

Посилання 
 Холопчик Державний водний реєстр

Струмки Липецької області
Тербунський район
Олим